Les Neuchâtel Knights sont un club suisse de football américain basé à Neuchâtel en Suisse romande.

Le club 
Le club est affilié à la Ligue Suisse (SAFV). Il comprend :
 une équipe séniors de football américain,
 une équipe juniors de football américain,
 une équipe féminine de flag football

Le nom Knights (chevalier en français) évoque les ressemblances entre les chevaliers et les joueurs de football américain comme l’armure pour l’un, un équipement de protection complet pour l’autre ou encore l'esprit de combat que font preuve les deux. Le dernier lien est lié à l'historique du Canton de Neuchâtel.

Ligue Suisse 
Depuis 2011, les Neuchâtel Knights ont gravi une marche depuis le championnat romand et se sont lancés en ligue nationale suisse (SAFV) en participant à leur premier championnat de Ligue nationale C (LNC).

Passage obligatoire avant de monter en ligue supérieur (LNB et LNA).

Le club a historiquement gagné son premier match en ligue nationale contre Zug et a fini deuxième du championnat échouant au bowl de promotion pour la LNB en s’inclinant devant Geneva Seahawks, seule équipe de la saison invaincue et ayant battu les Neuchâtel Knights.

Les Neuchâtel Knights préparent donc la saison 2012 avec 3 forts objectifs :
 Gagner le championnat LNC 
 Monter en LNB
 Continuer de promouvoir le football américain, d’accueillir et d’intégrer à l’équipe de nouveau joueur de tous les horizons

Palmarès 
 Ligue Romande de Football Américain Tackle Senior
 Vice-champion : 2008

 Ligue Romande de Football Américain Tackle Junior
 Vice-champion : 2008
 Troisième : 2009

 SAFV Tackle Senior
 Vice-champion : 2011 pour ca première participation

Histoire 
Les Knights ont vu le jour au mois de . Le club est fondé par Cuvit Raphael, Tetu Guillaume et Weissbaum Hervé. Pourquoi les Knights ? Du fait de la similitude entre le football américain et un chevalier : premièrement, le port d'une « armure » et deuxièmement, par l'esprit chevaleresque et combatif qu'un chevalier possède sur le champ de bataille. Sans oublier la relation historique entre le nom du club et le canton de Neuchâtel.

À la suite de sa création en 2005, le club des Neuchâtel Knights participe au tournoi romand dès 2006 et connaît rapidement ses premiers succès en finissant second de la phase de poule derrière les Fribourg Cardinals. En demi-finale, les Knights sont battus par les Riviera Saints (0-6) avant de perdre la "petite finale" contre les Lausanne Sharks sur le score de 0-32. En 2007, le club se maintient dans le haut du classement en terminant .

En 2008, le club s’étoffe d'une équipe junior en football américain qui s'inscrit dans le nouveau tournoi romand tackle junior, et aussi d'une section flag football junior.

En 2011 et 2012, les Knights ont été vice-champions suisses de LNC.

En , les Knights annonce lors de leur premier repas de soutien leur changement d'identité avec un nouveau logo, ainsi qu'une nouvelle philosophie.

Saison par saison

Bilan

Liens externes 
  Site officiel du club
  Site officiel de la SAFV Swiss American Football Verband

Club de football américain en Suisse
Club sportif dans le canton de Neuchâtel
Club sportif fondé en 2005